Biologie
 Merg (plant), deel van plant
 Medulla oblongata, de verbinding tussen hersenstam en ruggenmerg bij zoogdieren
 Niermerg (medulla renalis), het merg waarin zich de lissen van Henle bevinden
 Ruggenmerg (medulla spinalis), het merg van de wervelkolom waarin zich een deel van het centrale zenuwstelsel bevindt
 Medulla (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Las Médulas, een goudmijn in het Romeinse Rijk
 Medúlla, het vijfde studioalbum van de IJslandse zangeres Björk